Die Liga 1939 war die 13. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren und zugleich die letzte vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme im Jahre 1948 nach sich zog.

Die Saison begann am 26. März und endete mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen vorzeitig am 1. September 1939.

Modus 
Die 10 Mannschaften sollten jeweils zwei Mal gegeneinander antreten. Wegen des Abbruchs wurde kein Meister gekürt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1939
Fußballsaison 1939